Battaglia di Québec (1690), combattuta nel corso della guerra della Grande Alleanza 
 Battaglia di Québec (1759), combattuta nel corso della guerra dei sette anni
 Battaglia di Sainte-Foy ovvero Battaglia di Québec del 1760, combattuta nel corso della guerra franco-indiana
 Battaglia di Québec (1775), combattuta nel corso della guerra d'indipendenza americana